Билли:

Персоналии 
 Билли, Жак де — французский иезуит, математик
 Билли, Чак — музыкант, наиболее известный по своему участию в качестве вокалиста в трэш-метал группе Testament.
 Билли Бествик (ум. ) — английский игрок в крикет, играл за  c 1898 по 1926.

Псевдонимы 
 Билли Айдол — английский рок-музыкант.
 Билли Ганн (род. 1963) — американский профессиональный рестлер.
 Билли Грэм (реслер) (род. 1943) — американский профессиональный рестлер.
 Билли Дав (1903—1997) — американская актриса.
 Билли Драго — американский актёр.
 Билли Кид — американский преступник.
 Билли Оушен — сценическое имя англо-карибского музыканта Лесли Себастиана Чарльза.
 Билли Фьюри (1940—1983) — английский певец и композитор (настоящее имя Рональд Уичерли).
 Билли Холидей — американская певица, во многом повлиявшая на развитие джазового вокала своим оригинальным стилем пения.
 Билли Чайлдиш (род. 1959) — английский художник, писатель, поэт, фотограф, режиссёр, вокалист и гитарист.

Произведения 
 Билли Эллиот — британский кинофильм, поставленный по сценарию Ли Холла режиссёром Стивеном Долдри.
 Билли Эллиот — мюзикл с элементами комедии, поставленный по художественному фильму Билли Эллиот.
 Билли Бадд — опера Бенджамина Бриттена на либретто Э. М. Форстера и Эрика Крозье. 
 Билли-лжец — роман Кейта Уотерхауса, опубликованный в 1959 году.
 Билли «Блокада» — повесть американского писателя Стивена Кинга.
 Билли Мэдисон — кинофильм.
 Билли Батгейт — кинофильм, криминальная драма режиссёра Роберта Бентона.

Персонажи 
 Билли Бонс — вымышленный пират XVIII века, персонаж романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».
 Кукла Билли — кукла из франшизы «Пила», которую используют злодеи серии.
 Билли, Вилли и Дилли — трое братьев-утят, являющихся героями мультфильмов и комиксов компании Уолта Диснея.

Другое 
 Билли — порода собак.
 Билли-Митчелл — вулкан, расположен на острове Бугенвиль, входящий в состав одноимённой провинции, в Папуа — Новая Гвинея.